S105 ou S.105 peut faire référence à:
 HMS Spartan (S105), un sous-marin nucléaire d’attaque de la Royal Navy ;
 Hunnenschlacht (S.105), un poème symphonique de Franz Liszt ;
 Saviem S105, un autocar produit par Saviem.